Honjo Kamatari es un personaje ficticio del manga y anime Rurouni Kenshin.

Tiene una breve aparición durante la pelea de Kenshin contra Makoto Shishio.
Pertenece al Juppon-Gatana, y es uno de los favoritos de Shishio (aunque los 2 favoritos por excelencia son Soujiro Seta y Yumi Komagata).

Aparece por primera vez, en el gran incendio de Kioto en donde ataca a sus propias tropas en la retaguardia para obligarlos a luchar, este aparición es muy breve. Tan pronto como descubren que el plan ha fallado escapa junto con los demás Juppon Gatana, luego vuelve a aparecer en la defensa del Aoiya mientras Kenshin, Sanosuke y Saitoh se encuentran luchando contra Shishio. En esta ocasión se tiene que enfrentar a Kaoru y a Misao. Durante el combate, ella explica que es transexual, avergonzando a Misao: en el manga le muestra a Misao sus partes íntimas mientras que en el anime, dice ser mucho más sexy que Kaoru y Misao ya que estas son solo niñas.

Kamatari lucha contra Kaoru y Misao y es derrotada por ellas, al ser derrotada su alabarda y destrozarle la rodilla mediante una técnica de Kaoru del estilo Kamiya Kashin. Al conocer su derrota intenta matarse con una aguja envenenada, pero Misao la deja inconsciente con un golpe en la nuca. Kamatari explica que lucha para tener un lugar al lado de Shishio, ya que nunca va a poder ser tan fuerte como Soujiro ni tan mujer como Yumi, Misao se compadece ya que comprende lo que es luchar por un ser amado.

Tiempo después se entera que Shishio ha muerto y piensa en quitarse la vida, pero Chou la convence de que lo que Shishio quería era que si el Juppon Gatana era derrotado que ella contara los verdaderos planes de Shishio que eran fortalecer el gobierno Meiji y así es como termina su aparición en la serie; poco después se descubre que esto en realidad era una mentira de Chou quien simplemente no la iba a dejar morir. A partir de aquí, no se ve más a Kamatari.

Personajes de Rurouni Kenshin